— распространённая японская фамилия.

Представители:
 Миямура, Хироси (1925—2022) — штаб-сержант армии США, герой Корейской войны.
 Миямура, Мики (род. 1985) — японская теннисистка.
 Миямура, Юко (род. 1972) — японская сэйю.